Amilcare Ponchielli, Italiaans componist
 Paderno Ponchielli, een gemeente in de Italiaanse provincie Cremona (regio Lombardije)